

Aziende 
 Coutts – una delle Banche del Regno Unito che esercitano anche attività di private banking e wealth management

Geografia 
 Coutts – villaggio del Canada, situato nella provincia dell'Alberta, nella divisione No. 2

Persone 
 Alicia Coutts (1987) – nuotatrice australiana
 Angela Burdett-Coutts (1814-1906) – nobile e filantropa inglese
 James Coutts Michie (1859-1919) – pittore scozzese
 John Alexander Scott Coutts, noto come John Willie (1902-1962) – fotografo, illustratore e fumettista britannico
 Joseph Coutts (1945) – cardinale e arcivescovo cattolico pakistano
 Paul Coutts (1988) – calciatore scozzese
 Russell Coutts (1962) – velista neozelandese
 William Coutts Keppel, VII conte di Albemarle (1832-1894) – nobile, ufficiale e politico inglese